Darkness (singel Aerosmith)
 Darkness (singel Eminema)
 Darkness (album Hell-Born)